Bareja – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Bareja 
 Mieczysław Bareja (1939–2003) – prawnik, prezydent Warszawy w 1994 r.,
 Stanisław Bareja (1929–1987) – reżyser, scenarzysta i aktor filmowy,
 Elżbieta Bareja – polska geolog – doktor nauk przyrodniczych w zakresie geologii.

Zobacz też